Mar de Grises () — чилийская  дум-дэт-метал-группа, созданная в 2000 году.

История 
Музыканты впервые познакомились во время учёбы в университете. Записав своё первое Demo в 2002 году, группа подписывает контракт с финским лейблом Firebox Records.

Состав 
 Родриго Моррис (гитара)
 Серхио Альварес (гитара)
 Алехандро Арсе (ударные)

Бывшие участники 
 Хуан Эскобар (вокал, клавишные)
 Марсело Родригес (вокал)
 Эрумор В. (гитара)
 Родриго Гальвес (бас-гитара)

Дискография 
  — Demo 2002
  — The Tatterdemalion Express
  — Draining the Waterheart
  — First River Regards
  — Streams Inwards

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Музыкальные коллективы Чили
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Исполнители Season of Mist